Gartler  ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Gartler (* 1997), österreichischer Fußballspieler
 René Gartler (* 1985), österreichischer Fußballspieler
 Stanley Michael Gartler (* 1923), amerikanischer Zellbiologe, Molekularbiologe und Humangenetiker